Very Large Array – obserwatorium radioastronomiczne w USA
 Zgromadzenie Ustawodawcze Wiktorii (ang. Victorian Legislative Assembly)
 Vla – deser mleczny popularny w kuchni flamandzkiej